

Топоним 
 Текос — село в Краснодарском крае.

Политика 
 Текос (ультраправые) — мексиканское политическое движение.

Спорт 
 Эстудиантес Текос — мексиканский футбольный клуб.